Gschwandt ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Gschwandt (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil der Stadt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Gschwandt (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Österreich:
 Gschwandt (bei Gmunden), Gemeinde im Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Gschwandt (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Oberösterreich
 Gschwandt (Gemeinde Roßleithen), Weiler in Roßleithen, Oberösterreich
 Gschwandt (Gemeinde Puchkirchen), Weiler in Puchkirchen am Trattberg, Oberösterreich
 Gschwandt (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortsteil von Sankt Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Gschwandt (Gemeinde Neuberg), Rotte in der Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Gschwandt (Gemeinde Reith), Ortsteil von Reith bei Seefeld, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Geschwand
 Gschwand
 Gschwandtalm, Alm am Loser in Altaussee oberhalb des Rettenbachtales, Steiermark
 Gschwendt
 Schwendbau – zur Namenkunde